Taravao (Tahiti) est une commune associée de l'île de Tahiti (Polynésie française)
Taravao (Aitutaki) est un district de l'île d'Aitutaki (îles Cook)